Govern de Catalunya 2012-2016
 Govern de Catalunya 2016-2017